Bronckhorst, een gemeente in de Achterhoek in de Nederlandse provincie Gelderland
Heeckerens en Bronckhorsten, een 14e-eeuwse Gelderse strijdfractie
Van Bronckhorst en Van Bronckhorst (geslacht), de naam van een oud riddermatig geslacht van baanderheren
Giovanni van Bronckhorst, Nederlandse voetbalcoach en voormalig voetballer
Jan Gerritsz. van Bronckhorst, een 17e-eeuwse Nederlands kunst- en glasschilder en etser
Gerard Janszoon van Bronckhorst, zoon van Jan Gerritsz. van Bronckhorst
Johannes Janszoon van Bronckhorst, zoon van Jan Gerritsz. van Bronckhorst